Harnis ist der Name von:

 Ján Harniš, ein slowakischer Rennrodler.
 Harnis, früher eine Landnase und Gebiet an der Flensburger Förde. Heute Straße von Flensburg.